A Rodovia PR-581 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná, que faz a ligação entre a rodovia PR-239 (localidade de Bragantina) e a rodovia PR-486, passando pela cidade de Tupãssi.

Trechos da Rodovia 

A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 16,9 km, podendo ser dividida em 2 trechos, conforme listados a seguir:

Extensão pavimentada: 16,9 km (100,00%)

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná